Sadar puede referirse a:

 Estadio del equipo de fútbol Osasuna, en Pamplona (Navarra).
 El río Sadar, río navarro, afluente del Elorz.